Irenidae é uma família de aves passeriformes pertencentes à subordem Passeri. Segundo a taxonomia de Sibley-Ahlquist, o grupo passa a intergrar as espécies da antiga família Chloropsidae.

Espécies
 Irena puella
 Irena cyanogaster
 Chloropsis flavipennis
 Chloropsis palawanensis
 Chloropsis sonnerati
 Chloropsis cyanopogon
 Chloropsis cochinchinensis
 Chloropsis aurifrons
 Chloropsis hardwickii
 Chloropsis venusta

Passerida
Géneros de aves

bn:এশীয় নীলপরী
ja:コノハドリ科 (Sibley)